Le terme clôture renvoie à :
 clôture, obstacle délimitant un terrain ;
 clôture en mathématiques ;
 clôture en informatique ;
 clôture religieuse.

Titres d'œuvres
 La Clôture, roman de Jean Rolin ;
 La Clôture et autres poèmes, recueil de Georges Perec ;
 Clôture de l'amour, pièce de théâtre de Pascal Rambert.